Bijenraat of honingraat
 Ralph van Raat, Nederlands pianist en musicoloog
 Hendrik Raat, Nederlands majoor, burgemeester van Woerden en Maastricht
 Riek Milikowski-de Raat, Nederlands kunstschilder
 Raatakkers, kleine, min of meer vierkante of rechthoekige aaneensluitende akkers
 Raatshoven, dorp in de Belgische provincie Luik

Zie ook
 Raath, in de gemeente Beekdaelen in het zuiden van Nederlands-Limburg
 Raad (doorverwijspagina)
 Rat (doorverwijspagina)